Джон Кресуэлл Грирсон (, ноябрь 1856, Олтрингем — 5 февраля 1933, Окленд) — новозеланский шахматист.

Родился в графстве Чешир, в молодости переехал в Новую Зеландию. Входил в число сильнейших шахматистов Новой Зеландии первой четверти XX в.

Участник ряда чемпионатов Новой Зеландии. Дважды выигрывал чемпионат страны (в 1902 / 03 и 1912 / 13 гг.). В чемпионате 1912 / 13 гг. разделил 1—3 места с А. Джайлзом и Э. Хиксом. В ходе дополнительного соревнования выиграл по партии у обоих конкурентов. В чемпионате 1911 / 12 гг. завоевал бронзовую медаль.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Дж. К. Грирсона в базе Chessgames
 Личная карточка Дж. К. Грирсона на сайте 365Chess

Шахматисты Новой Зеландии
Шахматисты XX века
Родившиеся в Олтрингеме
Умершие в Окленде (Новая Зеландия)